Collegienhaus steht für
 Collegienhaus Berlin, in Berlin-Kreuzberg. Früher Sitz des Kammergerichts, heute Teil des Jüdischen Museums Berlin
 ehemaliges Berliner Collegienhaus in der Brüderstraße, Berlin-Mitte, vormals Statthalterei und v. Schwerin Palais, 1698–1735 Sitz der Landeskollegien und des Kammergerichts, 1706–1714 Sitz des Oberheroldsamtes. nach 1735 abgebrochen und das Gelände zu Wohnzwecken parzelliert.
 Collegienhaus, Deutsches Literaturarchiv Marbach,
 Collegienhaus Frankfurt (Oder): Großes Philosophisches Collegium der Brandenburgischen Universität Frankfurt

Siehe auch:
 Kollegienhaus
 Collegienkirche